Miejscowości w USA:
 Skowhegan – jednostka osadnicza w stanie Maine, w hrabstwie Somerset
 Skowhegan – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Somerset
Gminy w USA:
 Skowhegan (ang. Skowhegan Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Somerset